Béon eller Beon kan syfta på:

 Beon (egyptisk härskare) – en härskare i Egyptens femtonde dynasti
 Béon, Ain, fransk kommun i departementet Ain
 Béon, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne